

Wydarzenia 

 faraon Necho II wysłał fenicką wyprawę w podróż dookoła Afryki (data sporna lub przybliżona)